Кузмин може да се односи на:

 Кузмин, насеље у општини Сремска Митровица, Сремски управни округ, Република Србија
 Кузмин (Косово Поље), насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија